Het Nederlands kampioenschap squash 2006 vond plaats van 5 februari tot en met 12 februari 2006 in het Frans Ottenstadion in Amsterdam.

Mannen

Vrouwen

Nederlands kampioenschap squash
Squash in 2006
Sportevenement in Amsterdam